Postol ist der Familienname folgender Personen:

 Theodore A. Postol (* 1946), US-amerikanischer Physiker und Regierungskritiker
 Wiktor Postol (* 1984), ukrainischer Boxer